Ива́н Ива́нович Жо́сул (27 марта 1927, село Вашковцы, Прилукский район, Прилукский округ, Полтавская губерния, СССР — 31 января 1980, Кишинёв, Молдавская ССР, СССР) — советский журналист и государственный деятель.

Биография 

Родился 27 марта 1927 года в селе Вашковцы Прилукцского района Прилукского округа Полтавской губернии в крестьянской семье.

В 1944 году стал учителем средней школы в селе Гриманкауцы Бричанского района.

С 1945 года начал занимался журналистской деятельностью, работая в редакциях районной газеты «Фэклия Рошие» в Липканы и республиканской газеты «Цэранул Советик» («Советский крестьянин»).

В 1952 году стал главным редактором газеты «Тинеримя Молдовей» («Молодёжь Молдавии»).

В 1958 году стал основателем и первым главным редактором газеты «Вечерний Кишинёв»/«Кишинэу. Газета де сярэ». В 1971—1975 годах повторно возглавлял редакцию газеты. В 1974 году выступил организатором одного из самых популярных футбольных турниров в Молдавской ССР — Кубок на приз газеты «Вечерний Кишинёв» (ныне — «Кубок Рэдэуцану»).

В 1967—1971 года — заведующий корреспондентским пунктом Гостелерадио в Румынии. 

После П. И. Заднипру стал  республиканского сатирического журнала «Кипэруш» («Перец», «Перчик»).

В 1975 году стал заведующим молдавским отделением всесоюзного Агентства печати «Новости».

Избирался членом Кишинёвского городского комитета Коммунистической партии Молдавской ССР, депутатом Кишинёвского городского Совета народных депутатов, членом ЦК и Бюро ЦК ЛКСМ Молдавии, членом правления и заместителем председателя правления .

Скончался 31 января 1980 года в Кишинёве. Похоронен на Центральном (Армянском) кладбище.

Семья 
 Жена — Аргентина Пименовна Купча-Жосул
 Сын — Виктор Иванович Жосул
 Внучка — Елена Викторовна Жосул

Награды 

 орден «Знак Почёта».

Отзывы 

Писатель М. Г. Хазин вспоминал: Между тем приближалось пятидесятилетие Шрайбмана (в 1963 году). Ихил с юмором признавался, что очень любит, когда его хвалят. Поскольку до этого я хвалил его только устно, он открытым текстом попросил меня  сделать это печатно – написать к юбилею статью о его жизни и творчестве и — главное — добиться, чтобы её напечатали в республиканской газете. Легко сказать — добиться. Все главные газеты тех лет были партийными органами. Доброе слово о еврее в них очень редко можно было встретить. Что касается юбилеев, дело с ними обстояло так: в начале каждого месяца редакциям газет и журналов спускали из высоких партийных инстанций календарь, в котором указывалось, чей юбилей следует отметить, насколько пышно, с фотографией или без. Это была директива, закон для газетчиков. Попасть в тот календарь у Шрайбмана не было ни малейшего шанса ни при какой погоде. Оставалось одно — действовать на авось. Я написал статью о творчестве Ихила, озаглавил её «Мастер» и пошёл с ней к главному редактору «Вечернего  Кишинёва» Ивану Жосул, который, я, который, я знал, с интересом относится к моим писаниям. К счастью, ни Высшая партийная школа, ни номенклатурная должность не смогли вытравить порядочность и человечность у этого сельского молдаванина Ивана Жосула, ставшего известным журналистом. От самого Жосула знал я ещё одну примечательную подробность его биографии. В его родном селе, когда Ваня учился в школе, была только семилетка. Поэтому в старших классах ему пришлось заниматься в районном центре, в десятилетке. В те годы он жил на квартире, снимал угол у еврейской семьи. Сам Ваня и его родители, часто приезжавшие в райцентр, в те годы подружились с людьми, у которых он жил почти как член семьи. Ваня даже выучился неплохо говорить на идиш, но редко выказывал свое умение. Жосул выслушал мой рассказ о том, что собой представляет Шрайбман, пробежал по диагонали странички и с усмешкой бросил полувопросительно: — Не повесят же меня за то, что я напечатал эту статью? Тем более, что написана она не как юбилейный панегирик....хлопнул ладонью по редакторскому столу Иван Жосул. В тот день, когда вышла газета «Вечерний Кишинев» со статьей о нём, Шрайбман не мог сдержать радости.

Главный редактор газеты «Коммерсант Молдовы» (1991—2001) и сетевого издания «Коммерсант инфо» Р. Л. Западинский отмечал: Писать о таки людях, как Иван Иванович Жосул очень трудно. Он был Великим Человеком  в прямом смысле — высокий, красивый, оптимистичный и талантливый, и мне выпала большая удача начат свой путь в серьёзную журналистику под его началом. Он был Главным редактором от Бога, и правил не только наши статьи, но и судьбы. Довольно нелегко поприще журналиста — летописца повседневной жизн, полной радостей и печалей, побед и поражений, влюблённостей и разочарований. И чаще всего гасить минорное настроение помогают такие люди, как Иван Жосул — неистребимый оптимист, наперекор всему верящий во всё светлое и справедливое. Иван Иванович никого и никогда не наставлял речами, но жил открыто и честно, и радовался жизни во всей её проявлениях, чем заражал окружающих его людей и, в первую очередь — наш коллектив. Был справедлив, но милосерден, за что его не только уважали, но и любили.Наш редактор был высококлассным профессионалом, не чуждым новаторских идей даже в то, довольно консервативное для журналистского производства время. За годы работы Иван Иванович Жосул создал творческие коллективы, легенды о которых по сей день живут  в молдавской журналистике — газеты «Вечерний Кишинёв», журнала «Кипэруш», Молдавского отделения Агентства печати «Новости» и других СМИ республики. Иван Жосул — автор множества разножанровых публикаций и книг, посвящённых нашему краю, очень высоко ценил творческую составляющую в журналистике. Я благодарен главному редактору за то, что когда-то принял меня на работу в свою семью — знаменитую «Вечёрку», выпестовавшую немало талантливых журналистов, писателей,  поэтов. Именно у Ивана Ивановича Жосула мы научились выстраивать отношения с нашей многовекторной средой и быть, как сказал Сергей Есенин, доступными и простыми, а это — самое высшее в мире искусство!Таким в памяти и оставлся мой первый главный редактор, который, представлясь частым зарубужным гостям «Вечернего Кишинёва», всегда весело говорил о себе: «Я — сэр из Молдавской ССР!»

В свою очередь журналист М. Векслер вспоминал следующее о своём трудоустройстве и последующей работе в газете «Вечерний Кишинёв»: После предварительного разговора с Аркадием меня вызвал к себе редактор газеты Иван Иванович Жосул. С ним я почти не был знаком раньше. Он задал мне несколько вопросов — и подписал приказ. Меня здесь могут обвинить в пении дифирамбов, но это – чистая правда. Жосул тоже был прекрасным, грамотным руководителем, рассудительным, спокойным. Он, бедняга, отдувался в горкоме за то, что состав редакции был наполовину еврейским. Однако делал это молча, сносил все «клизмы», но евреев не выгонял.

Примечания

Литература 

  
 
 
 

Журналисты СССР
Журналисты Молдавии
Члены ЦК ЛКСМ Молдавии
Члены Кишинёвского горкома КП Молдавии
Депутаты Кишинёвского городского совета
Похороненные на Центральном (Армянском) кладбище